Jess Stearn – giornalista statunitense
 Thomas Stearn – crickettista inglese
 William T. Stearn – botanico britannico

Pagine correlate 
 Stearns